Добржани (, ) — город на юго-западе Чешской Республики, в районе Пльзень-юг Пльзенского края.

История 
История города восходит к началу XIII столетия. Был соединён железной дорогой Пльзень-Нирско в 1876 году.

География 
Расположен в 13 км к юго-западу от города Пльзень, на правом берегу реки Радбуза, на высоте 361 м над уровнем моря.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

Города Пльзенского края